Hsieh Su-wei e Monica Niculescu si sono aggiudicate la prima edizione del torneo battendo in finale Timea Bacsinszky e Martina Hingis con il punteggio di 5-7, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

  Xenia Knoll /  Demi Schuurs (semifinale)
  Hsieh Su-wei /  Monica Niculescu (campionesse)

 Ioana Raluca Olaru /  Ol'ha Savčuk (quarti di finale)
 Elise Mertens /  Heather Watson (primo turno, ritirate)

Wildcard 

  Amandine Hesse /  Rebeka Masarova (primo turno)

 Ylena In-Albon /  Leonie Küng (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Biel Bienne 2017